Чакал — бывшее село в Кулинском районе Дагестана. Центр Чакалского сельсовета.

Географическое положение 
Располагалось в 3 км к юго-востоку от районного центра села Вачи.

История 
В 1944 году все население переселено в село Кишень-Аух (современное Чапаево) бывшего Ауховского района.

Ссылки 
 Описание Кулинского района
Упразднённые населённые пункты Кулинского района